Люти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Люти, Жак (род. 1959) — швейцарский горнолыжник.
 Люти, Каролина (род. 1972) — швейцарская гребчиха и велосипедистка.
 Люти, Томас (род. 1986) — швейцарский мотогонщик, чемпион мира 2005 года.
 Люти, Фридрих (1850—1913) — швейцарский стрелок, чемпион Олимпийских игр 1900 года.
 См. также